Nanggewer (Cibinong), een plaats in Indonesië
Nanggewer (Sukahaji), een plaats in Indonesië
Nanggewer (Pagerageung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing